Als Weltmeisterschaft 1994 oder WM 1994 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1994 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1994
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1994
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 1994
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1994
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1994
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1994
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1994
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1994
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1994
 WDC World Darts Championship 1993/94
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1994
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1994
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1994
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1994
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1993/94
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1994/95
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1994
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1994
 Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 1994
 Fechtweltmeisterschaften 1994
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1994
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1994
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1994
 Fußball-Weltmeisterschaft 1994
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1994
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1994
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1994
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 1994
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1994
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 1994
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1994
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1994
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1994
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1994
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1994
 Rallye-Weltmeisterschaft 1994
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1994
 Ringer-Weltmeisterschaften 1994
 Ruder-Weltmeisterschaften 1994
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 1994
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1994
 Schwimmweltmeisterschaften 1994
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1994
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1994
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1994
 Snookerweltmeisterschaft 1994
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1994
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1994
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1994
 Superbike-Weltmeisterschaft 1994
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1994
 Turn-Weltmeisterschaften 1994
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1994
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1994
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1994
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1994
 Wasserball-Weltmeisterschaften 1994
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1994

!
Weltmeisterschaften nach Jahr